__БЕЗКН__
-{ISO}- 3166-1 je -{ISO}- standard koji sadrži spisak kodova imena država i zavisnih teritorija. Deo je standarda -{ISO 3166}-. Prvi put ga je 1974. godine publikovala Međunarodna organizacija za standardizaciju i definiše tri različita koda za svaku državu/teritoriju:

 -{ISO 3166-1 alpha-2}- je dvoslovni kod države/teritorije. Po pravilu se koristi kao državni internet domen. Povučeni kodovi se povlače i ubacuju u -{ISO 3166-3}-. 
 -{ISO 3166-1 alpha-3}- je troslovni kod države/teritorije.
 -{ISO 3166-1 numeric}- je trocifarni kod, koji odgovara kodu koji je definisalo Statističko odeljenje UN.

-{ISO}- 3166-1 nije jedini standard za kodove država.

Reference 
Informacije o rezervisanim kodovoma preuzete su sa -{„Reserved code elements under ISO 3166-1”}-; izdao Sekretarijat -{ISO/TC 46}-, -{ISO 3166 Maintenance Agency}-, 13. 2. 2001 (može se dobiti na zahtev od -{ISO 3166 MA}-)

Vidi još 
 Spisak država
 -{ISO 3166-2}-
 -{ISO 3166-3}-

Spisak kodova 
Sledeći spisak bi trebalo da bude celovit spisak kodova -{ISO}- 3166-1, po abecednom redu prema imenu države u srpskom jeziku.

Vidi još 
 Spisak međunarodnih auto-oznaka država

Spoljašnje veze 

  -{ISO}- 3166 na zvaničnom sajtu -{iso.org}-
  Spisak troslovnih i brojčanih kodova na sajtu UN
  Informacije o izmenama

ISO стандарди
Идентификовање